The Loneliness of the Long Distance Runner, een novelle van Alan Sillitoe
The Loneliness of the Long Distance Runner (film), een verfilming van de gelijknamige novelle door Tony Richardson